Het Fins voetbalelftal speelde in totaal negen interlands in het jaar 2010, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2012 in Polen en Oekraïne. Bondscoach Stuart Baxter werd na de thuisnederlaag tegen Hongarije (1-2) op 12 oktober uit zijn functie gezet. Oud-doelman Olli Huttunen nam de honneurs waar en zat als interim-coach op de bank in het laatste duel van het jaar, op 17 oktober tegen San Marino (8-0). Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2010 van de 55ste (januari 2010) naar de 83ste plaats (december 2010).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2010
Beker van Finland 2010

Fins voetbalelftal
2010